Mueller  può riferirsi a :

Geografia
Mueller – fiume dell'Australia
Mueller – fiume della Nuova Zelanda
 Mueller Glacier – ghiacciaio della Nuova Zelanda

Persone
Alexandra Mueller – tennista statunitense
Armin Mueller-Stahl – attore tedesco
Cookie Mueller – attrice e scrittrice statunitense
Erwin Mueller – ex cestista statunitense
Ferdinand von Mueller – botanico tedesco
Gustav Mueller – ginnasta e multiplista statunitense
Jean Mueller – astronoma statunitense
Jessie Mueller – attrice e cantante statunitense
Kayla Mueller – attivista statunitense
Lukas Mueller – canottiere tedesco
Otto Mueller – pittore tedesco
Peter Mueller – ex pattinatore di velocità su ghiaccio statunitense 
Robert Mueller – avvocato statunitense, direttore dell'FBI dal 2001 al 2013
Tara Mueller – pallavolista statunitense
Tex Mueller – cestista statunitense
William Mueller – wrestler statunitense

Altro
 4031 Mueller – asteroide

Pagine correlate
 Müller